Villanueva del Rebollar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Rebollar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villanueva del Rebollar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar